Angostillo è una fattoria dedicata all'allevamento di bestiame fondata dal capostipite della famiglia Lagunes nei primi decenni del XIX secolo. Comprendente inizialmente un'estensione di diverse centinaia di ettari, in seguito alla Rivoluzione messicana del 1910 le sue terre furono in parte espropriate e distribuite tra i contadini della regione.

Oggi è una frazione del Comune di Paso de Ovejas, nello Stato di Veracruz.
Conta circa 800 abitanti.
Al centro del nucleo abitato sorge la piccola chiesa ottocentesca dedicata alla Immacolata Concezione, caratterizzata dal colore azzurro turchese della facciata e dai due campanili a vela che fiancheggiano il portale.
Conta una scuola elementare (primaria) e una scuola media (secundaria).
Le attività principali degli abitanti restano l'allevamento di bestiame (vacche e maiali) e l'agricoltura (mais, papaya, fagioli neri e peperoncino).

Centri abitati del Veracruz